Sezon 2004/2005 klubu AS Roma.

Sezon 
Przed sezonem 2004/2005 z klubu odszedł Fabio Capello, który został trenerem Juventusu. Nowym szkoleniowcem „giallorossich” został Cesare Prandelli, jednak jeszcze przed rozpoczęciem sezonu zrezygnował z powodów osobistych, a na jego miejsce zatrudniono Rudiego Völlera, który pracował tylko miesiąc. Od września do marca 2005 zespół prowadził Luigi Del Neri, a do końca sezonu Bruno Conti. Z powodu kłopotów finansowych z zespołu odeszli m.in. Walter Samuel i Emerson. Roma ostatecznie zajęła 8. miejsce w Serie A, dotarła do finału Pucharu Włoch (0:2, 0:1 z Interem) i odpadła po pierwszej fazie grupowej Ligi Mistrzów.

Rozgrywki 
 Serie A: 8. miejsce
 Puchar Włoch: finał
 Liga Mistrzów: faza grupowa

Skład i ustawienie zespołu 

* - przybył w styczniu 2005
** - odszedł do Genoi w styczniu 2005
*** - odszedł do Messiny w styczniu 2005
**** - odszedł do Boltonu w styczniu 2005
***** - odszedł do Brescii styczniu 2005
****** - przybył z Tottenhamu w styczniu 2005

Zobacz też 
 AS Roma

AS Roma w poszczególnych sezonach